Rukometna reprezentacija Švedske je nacionalni tim koji predstavlja Švedsku u rukometu i nalazi se pod kontrolom Rukometnog saveza Švedske.

Najveći uspeh Švedske je osvajanje Svetskog prvenstva 1954, 1958, 1990. i 1999, kao i osvajanje Evropskog prvenstva 1994, 1998, 2000, 2002. i 2022. godine.

Učešća reprezentacije na međunarodnim takmičenjima

Olimpijske igre

Svetska prvenstva

Evropska prvenstva

Trenutni sastav 
 Sastav na Evropskom prvenstvu 2022.

Poznati igrači i treneri 
 Olaf Lindgren
 Magnus Vislander
 Bengt Johanson
 Mats Olson
 Stefan Olson
 Štefan Lovgren
 Ljubomir Vranješ
 Kim Anderson

Vidi još 
 Ženska rukometna reprezentacija Švedske

Spoljašnje veze 
 Rukometni savez Švedske - zvaničan sajt

Шведска
Репрезентације Шведске
Рукомет у Шведској